Il singolare dell'ATP Volvo International 1985 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Joakim Nyström era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

John McEnroe ha battuto in finale 7–6, 6–2  Ivan Lendl.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

ATP Volvo International 1985